Pontos por polegada, PPP ou DPI, uma medida de densidade
 Departamento de Informática da UFV, o DPI da Universidade Federal de Viçosa
 Dilema do prisioneiro iterado, parte do dilema do prisioneiro, em teoria dos jogos
 Deep packet inspection

Desambiguações de siglas